Hugo Filipe da Costa Oliveira, mais conhecido por Hugo Vieira (Barcelos, 25 de julho de 1988), é um futebolista português que actua como Atacante. Atualmente joga pelo FC U Craiova, na Roménia.

Carreira 
Hugo Vieira começou a carreira no Santa Maria FC.

Títulos 
Santa Maria FC
AF Braga Divisão de Honra: 2008

Gil Vicente
II Liga Portuguesa: 2010

Ligações externas 
Perfil e estatísticas do jogador 

Naturais de Barcelos
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Santa Maria Futebol Clube
Futebolistas do Grupo Desportivo Estoril Praia
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Portugueses expatriados na França
Portugueses expatriados na Espanha
Portugueses expatriados na Rússia
Portugueses expatriados na Sérvia
Portugueses expatriados no Japão
Portugueses expatriados na Turquia
Portugueses expatriados na Roménia